Andy Andreoff, född 17 maj 1991, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Philadelphia Flyers i NHL.

Han har tidigare spelat för Los Angeles Kings i NHL och på lägre nivåer för Syracuse Crunch, Ontario Reign och Manchester Monarchs i AHL och Oshawa Generals i OHL.

Andreoff draftades i tredje rundan i 2011 års draft av Los Angeles Kings som 80:e spelare totalt.

Den 13 juni 2018 blev han tradad till Tampa Bay Lightning i utbyte mot Peter Budaj.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andy Andreoff, Kings – Stats – NHL.com
Andy Andreoff NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andy Andreoff hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Oshawa Generals
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1991
Levande personer
Män
Personer från Pickering, Ontario
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Lehigh Valley Phantoms
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft